Zoubida est un prénom arabe féminin qui peut faire référence à :

Prénom et surnom 
Zoubida est un prénom et surnom féminin arabe souvent donné au nord du Maroc :
 Zoubida Assoul (1956-), femme politique algérienne ;
 Zoubida Bouazoug (1976-), judokate algérienne ;
 Zoubida Bouyacoub (1987-), judokate algérienne ;
 Zoubida Laayouni (1956-), athlète marocaine spécialiste du lancer du disque.

Variantes 
Zoubida possède de nombreuses variantes orthographiques :
 Zoubaida :
 Irene Zoubaida Khan (1956-), personnalité féminine bangladaise, septième secrétaire générale d'Amnesty International.
 Zubayda :
 Zubayda bint Jafar ou Zobéide (morte en 832), petite fille du calife abbasside Al-Mansour. Elle et son mari Hârûn ar-Rachîd sont des personnages du mythe des Mille et une nuits.
 Zoubeida :
 Zoubeida Bchir (1938-2011), poétesse et productrice de radio tunisienne ;
 Prix Zoubeida Bchir, prix littéraire donné chaque année par le Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme de Tunisie ;
 Zoubeïda :
 Zoubeïda Bittari, pseudonyme de Louise Ali-Rachedi (1939-), écrivaine algérienne
 Zubaida :
 Zubaida Tharwat (1940-2016), une actrice égyptienne ;
 Zubeida :
 Zubeida ou Zubaida ou Zubeida Begum Dhanrajgir (1911-1988), actrice indienne ;
 Zubeida Agha (1922-1997), une peintre pakistanaise ;
 , journaliste britannique ;
  (1941-), journaliste pakistanaise ;
  ou Zubeida Sultan Chinoy (1917-), femme politique pakistanaise ;
 Zubeidaa :
 Zubeidaa, film indien réalisé par Shyam Benegal sorti en 2001 où l'actrice principale porte le prénom Zubeidaa.

Titres 
 Zoubida, chanson française écrite par François Valéry et S. Lebel, interprétée par Charlotte Julian et commercialisée à partir de 1978 par le label Sonopresse. Elle présente une certaine joie de vivre à l'orientale.
 Zoubida, chanson franco-algérienne de 1982, interprétée par Rachid Taha évoquant la question des mariages forcés.
 La Zoubida, chanson française interprétée par Vincent Lagaf' sur l'air de la chanson traditionnelle Sur l'pont du Nord (ou de Nantes, selon les traditions) ;
 La Zoubida, sketch des Les Inconnus où le (faux) groupe Ze Cioure (une parodie de The Cure) chantait dans un clip qui passait au Top 50 la reprise de ce titre ;
 Lagaf': Les Aventures de Moktar - Vol 1: La Zoubida, jeu vidéo inspiré par la chanson La Zoubida de Vincent Lagaf', édité par Titus Interactive, sorti en 1991.